Pesnica  je lahko:

 pesnica, ženska, ki se ukvarja s pesništvom

 geografski pojem:
 Pesnica pri Mariboru
 Pesnica, Kungota
 kraj in občina Pesnica
 reka Pesnica
 dolina Pesnice (Pesniška dolina)
 Pesnica (nemško: Pößnitz), vas v Avstriji